Paul Koech (1969-2018), Keniaans langeafstandsloper
 Paul Kipsiele Koech (1981), Keniaans steeplechaseloper
 Paul Koech (1983) Keniaans langeafstandsloper
 Paul Koech (1992), Keniaans langeafstandsloper